Saint Just peut faire référence à :

Saints 
 Juste de Beauvais († vers 287 ou 303), habitant d'Auxerre en Bourgogne, enfant martyr à Beauvais en Picardie sous Dioclétien ; célébré le 18 octobre dans les plus anciens martyrologes. Souvent confondu avec Justin, autre enfant martyr décapité célébré le  à Paris. 
 Just d'Urgell († vers 546), premier évêque d'Urgell. 
 Just de Lyon (), archevêque de Lyon au  mort moine à Scété (Égypte).
 Just et Pasteur († vers 304),  martyrs à Alcalá de Henares, près de Madrid.

Saints ou bienheureux de l'Église catholique 

 Just de Bretenières (1838-1866), prêtre missionnaire français martyrisé en Corée en 1866.

Hommes politiques 

Louis Antoine Léon de Saint-Just, (1767, 1794), homme politique français de la Révolution française.

Arts 

 Saint Just, un groupe de rock progressif italien du début des années 1970.
 Saint Just, leur premier album sorti en 1973.

Références 

Homonymie de saints chrétiens